Maureen Connolly ha battuto in finale Louise Brough 7–5 6–3.

Teste di serie
 Doris Hart (quarti di finale)
 Maureen Connolly (campionessa)
 Shirley Fry (semifinali)
 Louise Brough (finalista)
 Pat Todd (semifinali)
 Jean Walker-Smith (quarti di finale)
 Thelma Long (quarti di finale)
 Jean Rinkel-Quertier (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1952